Erik Aalbæk Jensen – scrittore danese
 Peter Aalbæk Jensen – produttore cinematografico danese